Warajew ist der Familienname folgender Personen: 

 Adlan Abujewitsch Warajew (1962–2016), sowjetischer Ringer
 Baschir Magomedowitsch Warajew (* 1964), sowjetischer Judoka
 Scharip Magomedowitsch Warajew (* 1969), sowjetischer Judoka